Una aventura llamada Menudo puede referirse a:
 Una película de cine producida en 1982 y protagonizada por el grupo puertorriqueño Menudo; o
 Un álbum del mismo grupo, banda sonora de la película homónima.